M jest trzynastą literą alfabetu łacińskiego i siedemnastą alfabetu polskiego.

M 
 magenta – kolor madżentowy, symbol jednej z czterech podstawowych farb CMYK stosowanych w poligrafii
 moment siły – wielkość fizyczna (moment)
 M – cyfra rzymska oznaczająca 1000
 M – symbol Malty w międzynarodowym kodzie samochodowym
 M – skrót przedrostka mega w układzie SI, oznaczającego mnożnik 106, lub – w informatyce – 220
 M – pierwszy symbol oznaczenia obiektów w katalogu Messiera
 M – indukcyjność wzajemna
 M – francuski granat zaczepny
 M – przełożony fikcyjnej postaci Jamesa Bonda
 M – Morderca – film fabularny Fritza Langa z 1931 roku
 M – język programowania opracowany przez firmę Microsoft
 M – singel Ayumi Hamasaki
 M – singel zespołu Big Bang
 M – rów wodny w Warszawie, w dzielnicy Ursynów
 Wskaźnik M zawartości glukozy we krwi
 M. – mianownik – termin językoznawczy

m 
 m – symbol masy jako wielkości fizycznej
 m – skrót nazwy metr – jednostki miary długości w układzie SI
 m – skrót przedrostka mili w układzie SI, oznaczającego mnożnik 10−3
 m – skrót literowy często stosowany w słownikach języków obcych oznaczający gramatyczny rodzaj męski (pochodzi od łacińskiego słowa masculinum)

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.